Le tournoi de tennis de Birmingham est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute du 9 au .

Magdalena Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Shinobu Asagoe, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Els Callens et Meilen Tu.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2003
Tennis en juin 2003